

Patronyme 

 Augustin Lippi (1678-1705), médecin et botaniste français ;
 Filippino Lippi (1457-1504), peintre italien ;
 Fra Filippo Lippi (1406-1469), peintre italien, son père ;
 Franco Lippi (mort en 1291), carme italien, béatifié par le pape Clément X ;
 Jean-Paul Lippi, juriste et essayiste français ;
 Lorenzo Lippi (1606-1665), peintre et poète de l'école florentine ;
 Marcello Lippi (1948), footballeur et entraîneur italien ;
 Roberto Lippi (1926-2011), pilote automobile italien.

Littérature 
 Fra Lippo Lippi est un monologue dramatique de Robert Browning, appartenant au recueil de cinquante-et-un poèmes Men and Women, publié en 1855.
 La Passion Lippi est un roman historique de Sophie Chauveau, paru en 2003, le premier tome d'une trilogie centrée sur la vie à Florence au temps de la maison de Médicis.

Musique 
 Fra Lippo Lippi, un groupe pop norvégien des années 1980 rendu célèbre par le titre Shouldn't have to be like that.